Onderdistrict in Indonesië
 Baros (onderdistrict in Serang), een onderdistrict van het regentschap Serang in de provincie Bantam
 Baros (Sukabumi), een onderdistrict van het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
Plaats in Indonesië
 Baros (plaats in Serang), een plaats in het regentschap Serang in de provincie Bantam
 Baros (Warunggunung), een plaats in het regentschap Lebak in de provincie Bantam
 Baros (Kota Agung), een plaats in het regentschap Tanggamus in de provincie Lampung
 Baros (Pekalongan Timur), een plaats in het regentschap Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Baros (Arjasari), een plaats in het regentschap Bandung in de provincie West-Java
 Baros (Baros, Sukabumi), een plaats in het regentschap Kota Sukabumi in de provincie West-Java
 Baros (Cimahi Tengah), een plaats in het regentschap Cimahi in de provincie West-Java
Personen
 Linda Maria Baros, Frans/Roemeens dichteres en schrijfster
 Milan Baroš, Tsjechisch voetballer
Anders
 Baros (Kaafu-atol), een van de onbewoonde eilanden van het Kaafu-atol behorende tot de Maldiven